Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 24–27 sierpnia 2004 w Goudi Olympic Complex w Atenach, w Grecji.

Rozgrywano jedynie konkurencje indywidualne wśród kobiet i mężczyzn.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Mężczyźni indywidualnie 
	

* Nie ukończono jazdy konnej przez zbyt długą jazdę i kary czasowe.

Kobiety indywidualnie 	
	
* Nie ukończono jazdy konnej przez zbyt długą jazdę i kary czasowe.

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
2004